Tenisový turnaj WTA UNICEF Open 2010 se konal ve dnech 13. - 19. června v nizozemském ' s - Hertogenboschi na travnatých kurtech. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

WTA Tour 2010
Libéma Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2010